( 1987) — російський футболіст, півзахисник, родом з Жовтого Клину.
 Романенко Володимир Олександрович — український футболіст, півзахисник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок